Саратовский мост — названия мостовых переходов через Волгу близ города Саратова:

 Саратовский мост
 Саратовский мост (новый)
 Саратовский железнодорожный мост